Pape Paté Diouf (Dakar, 4 de abril de 1986) é um futebolista senegalês que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Molde FK.

Ligações externas 
 Perfil do jogador na página oficial do Molde FK 

Futebolistas do Senegal
Futebolistas do Molde FK